XII чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 28 сентября 2002 по 13 апреля 2003 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). 6 лучших клубов по итогам первого этапа в «Финале шести», который прошёл в Харькове, разыграли медали.

В декабре харьковский «Локомотив» перенёс тяжёлую утрату: умер многолетний наставник железнодорожников Леонид Лихно, которого на тренерском мостике заменил дуэт наставников Сергей Побережченко и Павел Воронков. Свою победу в чемпионате харьковчане посвятили Леониду Лихно.

1 этап

2 этап

За 1—6 места 

 Учитывались очки, набранные командами на первом этапе.

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Сергей Щавинский (капитан команды), Владимир Татаринцев, Юрий Филиппов, Владимир Титаренко, Игорь Дёгтев, Сергей Звягинцев, Андрей Адамец, Сергей Кисель, Николай Пасажин, Андрей Онипко, Виталий Киктев, Родион Чмиль. Тренеры — Леонид Лихно (до 27 декабря 2002 года), Сергей Побережченко, Павел Воронков.

 «Юракадемия» (Харьков)

 «Азот-Спартак» (Черкассы)

Индивидуальные призы

Переходный турнир за право играть в Суперлиге 

 После 2-го тура переходного турнира СК «Полтава», занявший 2-е место в высшей лиге и получивший право оспаривать путёвку в элитный дивизион, принял решение сняться с соревнований и результаты его сыгранных ранее матчей в переходном турнире были аннулированы.

Высшая лига

За 1—6 места

Первая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2002 год в волейболе
2003 год в волейболе